Matagallinas puede referirse a:

 el nombre común de la planta Daphne gnidium;
 el nombre común de la planta Paeonia broteri; o
 el nombre común de la planta Solanum dulcamara'''''.